Павел Сергеевич Лях (; 6 июля 1992, Гродно) — белорусский борец. Серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года, чемпион мира среди студентов 2016 года. Мастер спорта Белоруссии международного класса.

С 2004 года занимается борьбой. Многократный чемпион Белоруссии (2014, 2016, 2017 — до 71 кг, 2019 — до 70 кг). Студент факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Дважды неудачно пытался квалифицироваться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Павел Лях: Между Стамбулом и Гродно
 Профиль на сайте Европейских игр
 Профиль на сайте Institut für Angewandte Trainingswissenschaft

Борцы Белоруссии
Борцы полусреднего веса
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Спортсмены Гродно